Вандајвер има више значења:
 Вандајвер (Алабама)
 Вандајвер (Мисури)